La Petite rivière Blanche est un affluent du littoral-est du fleuve Saint-Laurent (péninsule gaspésienne), coulant dans le canton de Matane, dans la municipalité de Saint-Ulric, dans la municipalité régionale de comté (MRC) de La Matanie, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, dans la province de Québec, au Canada...

Géographie 

La petite rivière Blanche prend sa source d'un petit lac sans nom (longueur :  ; altitude : ), situé dans la municipalité de Saint-Léandre, dans les monts Chic-Chocs lesquels font partie des Monts Notre-Dame.

Ce lac est situé au centre du canton de Matane, à  au sud-est du littoral sud-est du golfe du Saint-Laurent, à  à l'ouest du centre du village de Saint-Léandre, à  à l'est de la confluence de la rivière Blanche Sud (canton de Matane) et à  au sud-est du centre du village de Saint-Ulric.

À partir de sa source, la petite rivière Blanche coule généralement en direction nord sur  répartis selon les segments suivants :
  vers le nord dans Saint-Léandre, en traversant trois petits lacs, jusqu'à la rive est du lac Dugal ;
  vers le nord-est, en traversant une partie du lac Dugal (altitude : ), jusqu'à son embouchure ;
  vers le nord-ouest, jusqu'à l'embouchure du lac Minouche (altitude : ) que le courant traverse vers le nord sur  ;
  vers le nord-ouest, jusqu'à l'embouchure du lac Minouche (altitude : ) que le courant traverse vers le nord sur  ;
  vers le nord, jusqu'à la confluence du cours d'eau de la Commune (venant du sud-est) ;
  vers le nord, puis vers l'ouest, jusqu'à la confluence du ruisseau Le Petit Bras (venant du nord-est) ;
  vers le nord-ouest, jusqu'à la confluence d'un ruisseau (venant du nord) ;
  vers l'ouest, puis vers le nord, en passant sous les ponts du chemin de fer du Canadien National et de la route 132, jusqu'à sa confluence.

La petite rivière Blanche se déverse sur le littoral sud-est de l'estuaire maritime du Saint-Laurent dans la municipalité de Saint-Ulric, à  au sud-ouest du pont de la route 132, de la ville de Matane et à  au nord-est de la confluence de la rivière Blanche (canton de Matane) qui est située au village de Saint-Ulric.

Toponymie 
Le toponyme Petite rivière Blanche a été officialisé le  à la Commission de toponymie du Québec.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Fleuve Saint-Laurent
 Saint-Léandre, une municipalité
 Saint-Ulric, une municipalité
 La Matanie, une MRC
 Bas-Saint-Laurent, région administrative
 Liste des affluents de l'estuaire du Saint-Laurent

Liens externes 
 

Cours d'eau au Bas-Saint-Laurent
La Matanie
1Petite rivière Blanche